Governatori generali delle Filippine:
Governatore generale delle Filippine (Nuova Spagna), dal 1571 al 1821 quando le Filippine erano parte della Nuova Spagna.
Governatore generale delle Filippine (Spagna), dal 1821 al 1898, sotto diretto controllo della Spagna.
Governatore generale delle Filippine (Stati Uniti), dal 1898 al 1945, all'epoca della dominazione statunitense.
Governatore generale delle Filippine (Giappone), dal 1942 al 1945, durante l'occupazione giapponese